Mpika steht für:

 Mpika, Stadt im Distrikt Mpika, Provinz Muchinga, Sambia
 Mpika (Distrikt), Distrikt in der Provinz Muchinga, Sambia
 Bistum Mpika, Diözese in Sambia
 Flughafen Mpika, Flughafen im Distrikt Mpika, Provinz Muchinga, Sambia